A Woodstock szót leginkább az 1969-es nagy fesztiválra használják.

Helységek
 Amerikai Egyesült Államok
 Woodstock (Alabama)
 Woodstock (Connecticut)
 Woodstock (Georgia)
 Woodstock (Illinois)
 Woodstock Township (Illinois)
 Woodstock (Kentucky)
 Woodstock (Maine)
 Woodstock (Maryland)
 Woodstock Township (Michigan)
 Woodstock (Minnesota)
 Woodstock (New Hampshire)
 Woodstock (New York)
 Woodstock (népszámlálási lakóövezet, New York)
 Woodstock (Ohio)
 Woodstock (város, Vermont)
 Woodstock (falu, Vermont)
 Woodstock (Virginia)
 Woodstock (Northampton megye, Virginia)
 Woodstock (Wisconsin)

Ausztrália
 Woodstock (Új-Dél-Wales)
 Woodstock (Queensland)
 Woodstock (Victoria)

Egyesült Királyság
 Woodstock (Oxfordshire)

Dél-afrikai Köztársaság
 Woodstock (Fokváros)

Kanada
 Woodstock (Ontario)
 Woodstock (Új-Brunswick) 
 Woodstock (Új-Fundland és Labrador) 
 Woodstock (Új-Skócia)

Woodstocki fesztiválok
 Woodstocki fesztivál, 1969. augusztus 15–17.

Filmek és albumok
 Woodstock (1970) amerikai dokumentumfilm
 Woodstock (dal)